Zoghlami est un nom de famille tunisien notamment porté par :

 Ala Zoghlami (1994- ), athlète italien ;
 Chiheb Zoghlami (1991- ), footballeur tunisien ;
 Jalel Ben Brik Zoghlami, homme politique tunisien, frère de Taoufik Ben Brik ;
 Osama Zoghlami (1994- ), athlète italien, frère jumeau de Ala Zoghlami ;
 Taoufik Zoghlami Ben Brik, nom complet de Taoufik Ben Brik (1960- ), journaliste et écrivain tunisien ;
 Yamina Zoghlami (1970- ), femme politique tunisienne, du parti islamiste Ennahdha (sans lien de parenté avec Taoufik Zoghlami Ben Brik).

Patronyme tunisien